Plusieurs églises ont été nommées église Saint-Bavon en l’honneur de saint Bavon, parmi lesquelles :
 l’église Saint-Bavon d’Aerdenbourg () aux Pays-Bas ;
 l'église Saint-Bavon d'Amougies, dans la commune belge du Mont-de-l'Enclus ;
 l’église Saint-Bavon de Chaumont, dans la commune de Chaumont-Gistoux en Belgique ;
 l’église Saint-Bavon de Harlem () aux Pays-Bas (de culte protestant ; à ne pas confondre avec la cathédrale Saint-Bavon catholique) ;
 l’église Saint-Bavon de Zellik, dans la commune d’Assche () en Belgique.

Voir aussi 
 

Bavon